Pleasure Garden kann verweisen auf:

 den englischen Originaltitel The Pleasure Garden eines Films von Alfred Hitchcock; deutscher Titel: Irrgarten der Leidenschaft
 einen Gartentyp, siehe Lustgarten